Brehmstraße steht für:
 Brehmstraße (Berlin), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Karlshorst
 Brehmstraße (Düsseldorf)
 Brehmstraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Südstadt-Bult
 Brehmstraße (Kandel, Pfalz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kandel (Pfalz) #Minderslachen

Siehe auch:
 Brehmplatz